Amsterdamse School (bouwstijl), een bouwstijl uit de 20e eeuw
Amsterdamse school (literatuur), een stroming in de literatuur
Amsterdamse school (theologie), een stroming in de theologie
Amsterdams impressionisme, een stroming in de schilderkunst